En Pologne, Doły peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Doły, village du powiat de Grodzisk Wielkopolski
 Doły, village du powiat de Słupca

dans la voïvodie de Lublin
 Doły, village 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Doły, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Doły, village du powiat de Łomża
 Doły, village du powiat de Mońki

dans la voïvodie de Poméranie
 Doły, village 

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Doły, village 

dans la voïvodie de Silésie
 Doły, village